Раби може бити:

 Раби (Клатови), град у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република
 Раби (Пардубице), насељено мјесто у округу Пардубице, Пардубички крај, Чешка Република